Маргарита Карамитева е българска актриса.

Родена е в град София на 19 октомври 1958 година в семейството на големия български актьор Апостол Карамитев и актрисата Маргарита Дупаринова. Има брат Момчил Карамитев, който понастоящем живее в Лос Анджелис.

Става по-известна с участието си във филма Опасен чар.

Филмография

Външни препратки 
  

Български актьори и актриси
Родени в София